

География 
 Червена-Вода — село в Русенской области Болгарии
 Червена-Вода — город в Пардубицком крае Чехии